У́лица Ге́тмана Мазе́пы, у́лица Ива́на Мазе́пы — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

Украина 
 Улица Ивана Мазепы — улица в Бердичеве.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Бердянске.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Бершади.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Боярке.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Броварах.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Василькове.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Виннице.
 Проспект Ивана Мазепы — проспект в Днепре.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Дрогобыче.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Дубно.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Жёлтых Водах.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Житомире.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Казатине.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Киеве.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Ковеле.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Коломые.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Конотопе.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Коростене.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Корсуне-Шевченковском.
 Улица Ивана Мазепы  — улица в Кременчуге.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Кривом Роге.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Кропивницком.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Лысянке.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Луцке.
 Улица Гетмана Мазепы — улица во Львове.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Нежине.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Николаеве.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Никополе.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Нововолынске.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Новограде-Волынском.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Овруче.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Одессе.
 Улица Ивана Мазепи  — улица в Орехове.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Павлограде.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Первомайске.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Полтаве.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Прилуках.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Ровно.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Ромнах.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Светловодске.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Святогорске.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Стрые.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Сумах.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Трускавце.
 Улица Гетмана Мазепы — улица в Тернополе.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Умани.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Фастове.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Христиновке.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Царичанке.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Чернигове.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Черновцах.
 Улица Ивана Мазепы — улица в Шепетовке.